Casa del Libro és una de les cadenes de llibreries més destacades d'Espanya.

Va ser fundada el 1923 i disposa d'una trentena llarga d'establiments. Va ser adquirida pel Grupo Planeta el 1992. El 1999 va començar un pla d'expansió, passant de les quatre llibreries originals a gairebé quaranta locals a les principals ciutats d'Espanya, fent servir un model de negoci de locals de més de 600 metres quadrats amb un ampli fons de llibreria, ubicats al centre de les ciutats. Per una altra banda, també van fer servir un altre model de llibreria més petita però ubicada dins de centres o complexos comercials. Més endavant van obrir la seva pròpia plataforma de venda en línia. El 2015 va facturar 11 milions d'euros. El maig del 2017 fou integrada dins de l'editorial Espasa, també del Grup Planeta.

Referències

Enllaços externs 
 Pàgina web oficial de la Casa del Llibre

Grupo Planeta